Tschernoussow ist der Familienname von:

 Alexander Fjodorowitsch Tschernoussow (* 1938), russisch-sowjetischer Chirurg
 Artjom Anatoljewitsch Tschernoussow (* 1996), russischer Sportschütze
 Ilja Grigorjewitsch Tschernoussow (* 1986), russisch-schweizerischer Skilangläufer